Pásmo může být:

 pásmo – poetický literární útvar
 pásmo (měřidlo), svinovací metr – obvykle ocelové měřidlo určené k mechanickému měření délek
 pásmo (hokej)
 Pásmo (časopis) – avantgardní brněnský časopis z let 1924–1925

Část území 
 pásmo (území) – území, např. Pásmo Gazy, Bradlové pásmo apod.
 časové pásmo – rozdělení zemského povrchu na místa s různým časem
 pásmová nemoc
 demilitarizované pásmo – je pásmo bez vojenské přítomnosti
 hraniční pásmo –  území u státních hranic
 ochranná pásma vodních zdrojů – pásma hygienické ochrany zdrojů vod
 ochranné pásmo dráhy – vymezené ochranné území okolo železniční trati
 pásmo tišin – vnitřní část tropické zóny konvergence, která se nachází nad rovníkem
 rybí pásmo – rozdělení vodních toků podle výskytu ryb
 tarifní pásmo – kilometrické rozmezí pro výpočet dopravního či přepravního tarifu

Ve fyzice a technice 
 kmitočtové pásmo – ve fyzice souvislý interval frekvencí
 ISM pásmo – volné frekvenční rozsahy pro různá zařízení a komunikaci
 radioamatérská pásma
 základní pásmo
 pásmo vodivosti – ve fyzice pevných látek rozsah elektronové energie

Externí odkazy